Лос Куатро Вијентос има више значења:

 Лос Куатро Вијентос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Куатро Вијентос, Агапита Гарза (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Куатро Вијентос, Ел Гванакасте (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Куатро Вијентос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Куатро Вијентос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Куатро Вијентос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику